What a Girl Wants (film), een Amerikaanse film uit 2003
 What a Girl Wants (Christina Aguilera), een nummer van Christina Aguilera uit 1999